Hürtgenwald steht für:

 Hürtgenwald, Gemeinde in Kreis Düren, Nordrhein-Westfalen
 Hürtgenwald (Forst), Höhenzug bei Aachen

Siehe auch:
 Schlacht im Hürtgenwald, Schlachten im Forst Hürtgenwald (1944/1945)
 Museum Hürtgenwald 1944, Museum in Vossenack, Gemeinde Hürtgenwald
 Hürtgenwald-Gedächtnis-Kapelle, Kapelle in Kleinhau, Gemeinde Hürtgenwald